Натуральне число 1035
 1035 рік до нашої ери
 1035 рік нашої ери